

Carriera
Perrin ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 1983 alla guida delle giovanili del Nancy.

Nel 1993 gli venne per la prima volta affidata una squadra: il Troyes, in cui è rimasto fino al 2002, ottenendo buoni risultati e conquistando la qualificazione in Coppa UEFA.

Successivamente ha allenato Olympique Marsiglia, Al-Ain, ,  e Lione. Nel giugno 2008, malgrado la vittoria, per la prima volta nella storia della squadra, del double Ligue 1-Coppa di Francia, è stato esonerato dalla dirigenza del Lione.

Nel novembre dello stesso anno è stato chiamato sulla panchina dell'AS Saint Étienne; nel gennaio del 2010 è stato esonerato.

Dopo alcune esperienze in Qatar, nel febbraio 2014 diventa commissario tecnico della Cina.

L'8 gennaio 2016 viene sollevato dall'incarico.

Palmarès

Competizioni nazionali 

Sochaux: 2006-2007
Lione: 2007-2008

Lione: 2007

 
Lione: 2007-2008

Competizioni internazionali 

Troyes: 2001

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni